Роджер Камбл (; род. 28 мая 1966, Уэстчестер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и драматург.

Биография 
Роджер Камбл родился в Нью-Йорке. В 1988 году окончил обучение в Северо-Западном университете.

Режиссёрским дебютом в кино стал триллер «Жестокие игры» (1999), в фильме снимались такие актеры как, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Риз Уизерспун. В 2002 году он снимает комедию «Милашка» с Кэмерон Диаз в главной роли. В 2005 году он также снимает комедию «Просто друзья» с Райаном Рейнольдсом и Эми Смарт, в 2008 году «Папина дочка» и в 2010 «Месть пушистых».

В 2020 году на экраны выйдет фильм "После. Глава 2", режиссером которого стал Камбл.

Фильмография

Примечания

Ссылки